Het seizoen 1940/41 was het 44ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. Lugano werd voor de tweede keer kampioen.

Eindstand

Eindronde om promotie 
Omdat de Nationalliga van twaalf naar veertien clubs werd uitgebreid degradeerde dit seizoen niemand. De drie kampioenen van de drie reeksen in tweede klasse speelden tegen elkaar voor twee promotietickets.

FC Zürich en Cantonal Neuchâtel promoveerden.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1940/41